Au Japon
 Lac Miike ((御池?) , lac japonais
 Mine de charbon de Miike (三池炭鉱,)
 Takashi Miike, (三池 崇史), né en 1960, réalisateur japonais

 Miike Snow, groupe de rock suédois, originaire de Stockholm.

Articles connexes 
 Mike